Nijs ist der Familienname von:

 Jan de Nijs (* 1958), niederländischer Radrennfahrer und Weltmeister
 Johan Nijs (* 1963), belgischer Komponist und Dirigent
 Pierre Nijs (1890–1938), belgischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Nys
 NIS